·
 Joy in the Morning — romanzo del 1946 di P. G. Wodehouse
 Joy in the Morning — romanzo del 1963 di Betty Smith
 Joy in the Morning — film del 1965 diretto da Alex Segal, tratto dal romanzo omonimo di Betty Smith